

Linguistica
 Tau (Τ τ) – diciannovesima lettera dell'alfabeto greco

Codici 
 TAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tauramena (Colombia)
 tau – codice ISO 639-3 della lingua dell'alto Tanana

Geografia 
 Tau – località del comune di Strand (Norvegia)
 Tău – località del comune di Roșia de Secaș (Romania)
 Tău – località del comune di Zau de Câmpie (Romania)
 Tau – isola delle Samoa Americane

Persone
 Jimmy Tau (1980) – ex calciatore sudafricano
 Max Tau (1897-1976) – scrittore e editore tedesco
 Percy Tau (1994) calciatore sudafricano
 Tau – rapper polacco

Altro
 Tau – abbreviazione della costellazione del Toro
 Particella tau – particella elementare appartenente al gruppo dei leptoni
 Tau – proteina che stabilizza i microtubuli e, se mutata, provoca gravi malattie neurodegenerative
 TAU – azienda motoristica milanese
 Tau Vitoria – squadra di pallacanestro basca
 Tau – in araldica, tipo di croce decorativa
 Tau – antico gioco, variante del gioco reale di Ur (o gioco delle venti caselle)
 Tau – film del 2018 diretto da Federico D'Alessandro

Altri progetti